Josep Maluquer o José Maluquer puede hacer referencia a las siguientes personas:

Josep Maluquer i Montardit, alcalde de Barcelona entre 1840 y 1841 y en 1843.
Josep Maluquer i de Tirrell (1833-1916), diputado y senador de España, hijo de Josep Maluquer i Montardit. 
Josep Maluquer i Salvador (1863-1931), jurista, hijo de Josep Maluquer i de Tirrell.